Plusieurs batailles se sont déroulées durant l’Antiquité dans la région de l'Halys, fleuve situé dans la Turquie actuelle :

 Bataille de l'Éclipse (585 av. J.-C.).
 Bataille de la Ptérie (547 av. J.-C.).
 Bataille de l'Halys (430 apr. J.-C.) dans laquelle les Goths furent impliqués.